Если любишь… — одноимённые советские фильмы:
 Если любишь… — режиссёра Валентин Пархоменко ()
 Если любишь… — режиссёра Абдурахима Кудусова ()